Piccoli omicidi – opera teatrale del 1967
Piccoli omicidi – film del 1971